Раздвижные колёсные пары — колёсные пары специальной конструкции и соответствующие элементы железнодорожной инфраструктуры, позволяющие поездам преодолевать пункты изменения ширины колеи без замены вагонных тележек.

Системы 
Разработаны и используются несколько систем раздвижных колёсных пар (таблица). Различные системы несовместимы между собой, исключением является только , совместимая с переходными устройствамиDBAG Rafil Type V.

Talgo-RD 

В 1964 году испанской компанией «Talgo» разработана технология автоматического изменения ширины колеи. Впервые была введена в эксплуатацию в 1969 году на  и являлась решением, предложенным для «RENFE», во избежание ненужной пересадки пассажиров на испано-французской границе. Поезда сообщения Барселона — Женева проходили через специальное устройство, позволяющее переводить колёсные пары поезда с  на европейскую колею в движении с малой (15—20 км/ч) скоростью без вмешательства обслуживающего персонала.

Если прежде международные грузовые и пассажирские перевозки по линиям разной колеи были возможны только с заменой тележек, то данная технология даёт возможность существенно ускорить пересечение границ. Технология Talgo-RD может применятся к отдельным колёсам, грузовым колёсным тележкам и тяговым колёсным тележкам для , европейской и русской колеи.

СССР никогда не интересовался патентом на данную технологию, потому что в СССР якобы имелись собственные проекты универсальных тележек, впрочем, так никогда и не осуществлённые. В конце 2016 года была начата эксплуатация трёх составов фирмы «Тальго» с автоматическим изменением ширины колеи на маршруте Москва — Берлин («Стриж»).

См. также 
 Перестановка вагонов
 Железнодорожный пограничный перевалочный переход

Примечания

Ссылки 
 http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/4053/1/Kurgan_Voznaya.pdf Н. Курган, Е. Возная. Повышение интероперабельности в международном железнодорожном сообщении Австрия-Словакия-Украина-Россия. Украинск
 http://ipem.ru/files/files/tzd_web_versions/tzd_14_web_full.pdf П. И. Садчиков, О. Л. Целищева. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕХОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ОДНОЙ КОЛЕИ НА ДРУГУЮ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ)
 http://www.rzd-expo.ru/innovation/high_speed_traffic_and_infrastructure/skorostnoy-passazhirskiy-poezd-strizh/
 http://1430mm.ru/node/264 Раздвижные колесные пары для вагонов
 https://www.youtube.com/watch?v=E73Uj7RhzjY Описание работы системы SUW2000
 https://www.youtube.com/watch?v=qwNl-g_91GE Описание Talgo RD 2008 (англ.)
 https://www.youtube.com/watch?v=mcnr4DHe6hE Демонстрация работы CAF-BRAVA
 https://www.youtube.com/watch?v=CA3H_0DUOSU Демонстрация работы японского Free Gauge Train

Ширина колеи